Adolphe Déchenaud (1868-1926), peintre français ;
 Rosine Déchenaud (1881-1968), peintre française, épouse d'Adolphe ;
 Virginie Dechenaud (1986- ), mannequin français.

Homonymie de patronyme